

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Grzęba – część miasta Wleń
 Grzęba – część wsi Aleksandrów Duży w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Grzęba – część wsi Sarzyna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Grzęba – część wsi Grębów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów